Benda Kálmán (1913–1994) történész, levéltáros 
 Benda Kálmán ?, mezőgazdasági munkaerőpiaci szakíró
 ifj. Benda Kálmán, (1946–) újságíró, fordító